Jim David Harrison (né le  à Bonnyville, dans l'Alberta, au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace qui évoluait au poste de centre.

Biographie

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|1963-1964 || Rockets de Kamloops || LHCB || 25 || 8 || 11 || 19 ||  || - || - || - || - || -
|-
|1964-1965 || Bruins d'Estevan || LHJS || 25 || 2 || 5 || 7 || 40 || - || - || - || - || -
|-
|1965-1966 || Bruins d'Estevan || LHJS || 60 || 39 || 37 || 76 || 119 || 11 || 8 || 1 || 9 || 21
|-
|1966 || Bruins d'Estevan || Coupe Memorial || - || - || - || - || - || 13 || 10 || 5 || 15 || 52
|-
|1965-1966 || Oil Kings d'Edmonton || Coupe Memorial || - || - || - || - || - || 6 || 2 || 3 || 5 || 11
|-
|1966-1967 || Bruins d'Estevan || LHOu || 47 || 34 || 40 || 74 || 179 || 8 || 2 || 4 || 6 || 38
|-
|1967-1968 || Bruins d'Estevan || LHOu || 46 || 32 || 43 || 75 || 222 || 14 || 13 || 22 || 35 || 29
|-
|1968 || Bruins d'Estevan || Coupe Memorial || - || - || - || - || - || 14 || 19 || 15 || 34 || 42
|-
|1968-1969 || Bruins de Boston || LNH || 16 || 1 || 2 || 3 || 21 || - || - || - || - || -
|-
|1968-1969 || Blazers d'Oklahoma City || LCH || 43 || 13 || 13 || 26 || 130 || 9 || 3 || 2 || 5 || 6
|-
|1969-1970 || Bruins de Boston || LNH || 23 || 3 || 1 || 4 || 16 || - || - || - || - || -
|-
|1969-1970 || Maple Leafs de Toronto || LNH || 31 || 7 || 10 || 17 || 36 || - || - || - || - || -
|-
|1970-1971 || Maple Leafs de Toronto || LNH || 78 || 13 || 20 || 33 || 108 || 6 || 0 || 1 || 1 || 33
|-
|1971-1972 || Maple Leafs de Toronto || LNH || 66 || 19 || 17 || 36 || 104 || 5 || 1 || 0 || 1 || 10
|-
|1972-1973 || Oilers de l'Alberta || AMH || 66 || 39 || 47 || 86 || 93 || - || - || - || - || -
|-
|1973-1974 || Oilers d'Edmonton || AHM || 47 || 24 || 45 || 69 || 99 || - || - || - || - || -
|-
|1974 || Canada || Série du siècle || 3 || 0 || 1 || 1 || 9 || - || - || - || - || -
|-
|1974-1975 || Crusaders de Cleveland || AHM || 60 || 20 || 22 || 42 || 106 || 5 || 1 || 2 || 3 || 4
|-
|1975-1976 || Crusaders de Cleveland || AHM || 59 || 34 || 38 || 72 || 62 || 3 || 0 || 1 || 1 || 9
|-
|1976-1977 || Black Hawks de Chicago || LNH || 60 || 18 || 23 || 41 || 97 || 2 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
|1977-1978 || Black Hawks de Chicago || LNH || 26 || 2 || 8 || 10 || 31 || - || - || - || - || -
|-
|1978-1979 || Black Hawks de Chicago || LNH || 21 || 4 || 5 || 9 || 22 || - || - || - || - || -
|-
|1978-1979 || Hawks du Nouveau-Brunswick || LAH || 2 || 0 || 0 || 0 || 0 || - || - || - || - || -
|-
|1979-1980 || Oilers d'Edmonton || LNH || 3 || 0 || 0 || 0 || 0 || - || - || - || - || -

|324 || 67 || 86 || 153 || 435 || 13 || 1 || 1 || 2 || 43

|232 || 117 || 152 || 269 || 360 || 9 || 1 || 4 || 5 || 15

|1987-1988 || Warriors de Moose Jaw || LHOu || 72 || 18 || 52 || 2 || 26,4 % || Non qualifiés

Références 

Naissance en juillet 1947
Joueur canadien de hockey sur glace
Joueur des Bruins d'Estevan
Joueur des Bruins de Boston
Joueur des Maple Leafs de Toronto
Joueur des Oilers de l'Alberta
Joueur des Oilers d'Edmonton
Joueur des Crusaders de Cleveland
Joueur des Blackhawks de Chicago
Joueur des Hawks du Nouveau-Brunswick
Joueur des Blazers d'Oklahoma City
Attaquant de hockey sur glace
Naissance en Alberta